L'expression Parti fédéral peut faire référence à différentes organisations politiques :

Argentine
 Parti fédéral

Espagne
 Parti républicain démocratique fédéral, ou plus simplement Parti fédéral

Sri Lanka
 Parti fédéral (Illankai Tamil Arasu Kachchi)

Venezuela
 Parti fédéral républicain

Voir aussi